(573) Реха () — астероид главного пояса, который был открыт 19 сентября 1905 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь персонажа пьесы «Натан Мудрый» Готхольда Лессинга. Относится к астероидам семейства Эос.

Форму астероида удалось установить благодаря фотометрическим наблюдениям из обсерватории Палмер-Дивайд в Колорадо-Спрингс, проведённым с 2001 по 2006 годы, а также определить его траекторию движения вокруг Солнца.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки